Mollenbos of Mollebos kan verwijzen naar
Mollebos (Driebergen) Een bos bij Driebergen
Verzorgingsplaats Mollebos Een voormalige verzorgingsplaats bij dit bos
Ecoduct Mollebos een ecoduct over de A12
Mollenbos (Gilze) een bos bij Gilze